Christopher Eubanks / Roberto Quiroz sono i detentori del titolo, ma hanno scelto di non partecipare al torneo.

Teste di serie 

  Tejmuraz Gabašvili /  Oleksandr Nedovjesov (primo turno)
  Nathan Pasha /  Max Schnur (quarti di finale)

  James Cerretani /  Adil Shamasdin (primo turno) 
  Jesper de Jong /  Sem Verbeek (vincitori)

Wildcard 

  Khumoyun Sultanov /  Vaja Uzakov (primo turno)
  Daniil Golubev /  Evgenii Tiurnev (primo turno)

  Alexander Igoshin /  Ivan Nedelko (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Challenger II 2021